Parta může být :

 skupina osob pracujících na společném úkolu či díle – pracovní četa
 malá společenská skupina spojená společnými zájmy

v kultuře
 První parta – kniha od Karla Čapka
 První parta (film) – český film z roku 1960 režiséra Otakara Vávry
 Parta hic – český film z roku 1976 režiséra Hynka Bočana
 Parta (film) – americký film z roku 1966 režiséra Sidney Lumeta

Související články 
 Parţa – město v Rumunsku
 Partaj
 Partie

Externí odkazy